KBW steht für:
 Katholisches Bibelwerk, Bewegung von an der Bibel interessierten Laien und Theologen
 Katholisches Bildungswerk, Organisationseinheit der Erwachsenenbildung in kirchlicher Trägerschaft
 Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, Gelehrtenbibliothek von Aby Warburg, siehe Warburg Institute
 Kabel BW, ehemaliger deutscher Kabelnetzbetreiber
 Kommunistischer Bund Westdeutschland, deutsche Kleinpartei

Kbw steht für:
 Kraftwagenbetriebswerk, Arbeitsstätte für die Wartung und Instandsetzung der eigenen motorbetriebenen Straßenfahrzeuge

kbw steht für:
 Kaiep (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung